Amerikai Egyesült Államok
 Chenoweth (Ohio)
 Chenoweth (Oregon)